Kheireddine al-Ahdab, premier ministre libanais de 1937-1938 ;
 Misbah Ahdab, député sunnite au parlement libanais.